NGC 6496 (другие обозначения — GCL 80, ESO 279-SC13) — шаровое скопление в созвездии Скорпион.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6496
Скорпион (созвездие)
Шаровые скопления